11-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1999 году в Копенгагене (Дания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1999
Май 1999 года
Чемпионаты мира в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Международные соревнования по бадминтону в Дании